Козирка — гірська вершина в системі гірського Кавказу на території Абхазії
 Козирка — село, Очаківський район, Миколаївська область, Україна